A contraluz puede referirse a:

 a contraluz, una técnica fotográfica.
 A contraluz, un álbum de la cantante española de pop rock Luz Casal.
 A contraluz, un álbum de la banda uruguaya de rock La Vela Puerca.
 A contraluz, un programa radiofónico de la Cadena SER (España).